Мурхаус (, реже Moorehouse) — английская фамилия.

Фамилия 
  (1894—1954) — американский киноактёр.
 Мурхаус (Мургоуз), Джеймс (1826—1915) — британский религиозный деятель, англиканский богослов, проповедник, преподаватель и духовный писатель, Епископ Мельбурнский и Манчестерский, канцлер Мельбурнского университета.
 Мурхаус, Джордж (1901—1943) — англо-американский футболист.
  (1904—1970) — новозеландский пловец.
  (1813—1876) — английский первопроходец-поселенец в Австралии, пасторалист, политик, командующий «резнёй на реке Рафас».
  (род. 1968) — британский историк и писатель.
  (ок. 1825 — 1881) — новозеландский политик: член парламентов, суперинтендант  (1857—1863 и 1866—1868), мэр Веллингтона (1875).
  (род. 1964) — английский пловец.

Составные фамилии
  (1887—1915) — английский лётчик, герой Первой мировой войны. Первый лётчик в истории, награждённый Крестом Виктории.

Второе имя
  (1903—1978) — австралийский .

См. также 
  — офисное здание в Лондоне
  — ряд старинных домов-достопримечательностей в США (в основном) и Канаде.
 
 Морхаус